Le terme Musquaro peut signifier :

Toponymes

Canada (Québec)

 Rivière Musquaro, cours d'eau douce coulant dans la municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, dans la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 12' 29"; 61° 03' 41".
 Canton Musquaro, situé dans la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, dans la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 13' 00"; 61° 12' 00".
 Musquaro, un Lieu-dit de la municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, dans la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 12' 58"; 61° 03' 50".
 Lac Musquaro, situé dans le territoire non organisé de Petit-Mécatina, dans la MRC ,Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 35' 48"; 60° 59' 46".
 Pointe Musquaro, située dans la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, dans la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 10' 35"; 61° 03' 53".

Homonymie d'hydronyme